est la formule brute de plusieurs isomères.

 Diméthylaniline
 N,N-diméthylaniline, numéro CAS 
 N,2-diméthylaniline, numéro CAS 
 N,3-diméthylaniline, numéro CAS 
 N,4-diméthylaniline, numéro CAS 
 xylidine, numéro CAS  (mélange d'isomères)
2,3-xylidine, numéro CAS 
2,4-xylidine, numéro CAS 
2,5-xylidine, numéro CAS 
2,6-xylidine, numéro CAS 
3,4-xylidine, numéro CAS 
3,5-xylidine, numéro CAS 

 Éthylaniline
 2-éthylaniline, numéro CAS 
 3-éthylaniline, numéro CAS 
 4-éthylaniline, numéro CAS 

 Phényléthylamine
 1-phényléthylamine, numéro CAS  (racémique)
 (R)-1-phényléthylamine, numéro CAS 
 (S)-1-phényléthylamine, numéro CAS 
 2-phényléthylamine, numéro CAS 

 Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile, numéro CAS 
 bicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile, numéro CAS  (isomère endo)
 bicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile, numéro CAS  (isomère exo)

 Collidine (triméthylpyridine)
 2,3,4-triméthylpyridine, numéro CAS 
 2,3,5-triméthylpyridine, numéro CAS 
 2,3,6-triméthylpyridine, numéro CAS 
 2,4,5-triméthylpyridine, numéro CAS 
 2,4,6-triméthylpyridine, numéro CAS 
 3,4,5-triméthylpyridine, numéro CAS